Akutagawa est un patronyme japonais porté notamment par les personnalités suivantes :
 Ryūnosuke Akutagawa (1892-1927), écrivain japonais ; 
 Prix Akutagawa, prix littéraire japonais créé en 1935 en l'honneur de Ryūnosuke Akutagawa ; 
 Hiroshi Akutagawa (1920-1981), acteur japonais ;
 Yasushi Akutagawa (1925-1989), compositeur et chef d'orchestre japonais ;
 Aika Akutagawa (1991- ), joueuse japonaise de volley-ball.